Bosnië-Herzegovina
 Studenci (Ljubuški), een plaats in de gemeente Ljubuški, Bosnië-Herzegovina
 Studenci (Nevesinje), een plaats in de gemeente Nevesinje, Bosnië-Herzegovina
 Studenci (Teslić), een plaats in de gemeente Teslić, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Studenci (Lovreć), een plaats in de Kroatische gemeente Lovreć
 Studenci (Perušić), een plaats in de Kroatische gemeente Perušić